Janeba ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Janeba (1869–1951), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Eckhard Janeba (* 1965), deutscher Ökonom und Hochschullehrer